Frabosa peut désigner:

 Frabosa Soprana, commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont en Italie;
 Frabosa Sottana, commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont en Italie.

Voir aussi 

 Fragoso